Ла Калабасиља има више значења:

 Ла Калабасиља (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калабасиља (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику